

Nom commun 
féminin
Une grave est un granulat, composé d'un mélange de sable et de gravillons.
grave-bitume, variante de grave
 La grave est, dans le sud-ouest de la France, un terrain graveleux constitué de graviers fluviatiles, prisé pour la viticulture. Ce mot pré-latin est apparenté au mot français grève berge caillouteuse ou sablonneuse.
masculin
 Le grave est une unité de mesure mort-née qui fut remplacée par le gramme puis le kilogramme
Le Grave (en allemand Graf) est un titre de noblesse allemand équivalent à celui de comte.
au choix
 En musique, le mot grave désigne un registre, ainsi que les basses fréquences. Il constitue également une marque de tempo très lent.

Adjectif 
 accent grave,
 accident / situation / danger grave,
 relatif à la gravité terrestre.

Adverbe
 En argot, Familier très..., beaucoup

Interjection 
Familier : exprime une approbation évidente, incontestable ou authentique. C'est un "oui" ou "ouais" exagéré.

Grave peut prendre une forme exclamative : « grave ! »

Toponyme 
 (venant de grave, un terrain graveleux)
 la « pointe de Grave », un cap face à Royan, dans la Gironde.
 La Grave, une commune française des Hautes-Alpes.
 Grave, une ville des Pays-Bas.
 Grave, un cratère lunaire situé au nord du cratère Gagarine, sur la face cachée de la Lune.

Patronyme 

 Adrien Grave, architecte français.
 Angel Grave,  créateur de mode mexicain.
 Jean Grave (1854-1939), militant anarchiste français.

Voir aussi 
 Grave est un groupe de Death metal Suédois.
 Grave, un film réalisé par Julia Ducournau.